Подгру́здок — внетаксономическая группа грибов рода  семейства :
 
 
 
 
 
 
 

Сыроежка